Долар је валута која може да се односи на:
Долар - уопште о валути
Амерички долар
Аустралијски долар
Канадски долар
Зимбабвеански долар
Новозеландски долар
Долар Тринидада и Тобага
Барбадоски долар